|-
|(91001)||1998 BY8|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,101|| align=right|12,22|| align=right|4,039||MBA||18. ledna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91002)||1998 BZ11|| align=right|15,3|| align=right|2,357|| align=right|0,186|| align=right|2,03|| align=right|3,619||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91003)||1998 BZ15|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,108|| align=right|5,90|| align=right|3,736||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91004)||1998 BH16|| align=right|13,9|| align=right|2,315|| align=right|0,250|| align=right|24,35|| align=right|3,521||MBA||26. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91005)||1998 BZ18|| align=right|14,6|| align=right|2,585|| align=right|0,172|| align=right|2,62|| align=right|4,155||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91006)||1998 BT25|| align=right|15,9|| align=right|2,542|| align=right|0,120|| align=right|15,49|| align=right|4,052||MBA||28. ledna 1998||Kleť||Klet
|-
|(91007)||1998 BL30|| align=right|14,6|| align=right|2,348|| align=right|0,192|| align=right|7,27|| align=right|3,597||MBA||30. ledna 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(91008)||1998 BX36|| align=right|16,2|| align=right|2,415|| align=right|0,239|| align=right|8,53|| align=right|3,753||MBA||23. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91009)||1998 BQ47|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,187|| align=right|5,71|| align=right|4,086||MBA||26. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91010)||1998 CD1|| align=right|14,8|| align=right|2,469|| align=right|0,187|| align=right|5,13|| align=right|3,880||MBA||1. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91011)||1998 CH2|| align=right|15,0|| align=right|2,552|| align=right|0,176|| align=right|7,52|| align=right|4,077||MBA||8. února 1998||Modra||A. Galád; A. Pravda
|-
|(91012)||1998 DY|| align=right|15,6|| align=right|2,621|| align=right|0,049|| align=right|3,89|| align=right|4,243||MBA||18. února 1998||Kleť||Klet
|-
|(91013)||1998 DG2|| align=right|14,0|| align=right|2,571|| align=right|0,101|| align=right|11,25|| align=right|4,121||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91014)||1998 DN12|| align=right|15,3|| align=right|2,612|| align=right|0,115|| align=right|3,68|| align=right|4,221||MBA||23. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91015)||1998 DJ13|| align=right|15,1|| align=right|2,534|| align=right|0,094|| align=right|10,27|| align=right|4,033||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91016)||1998 DS15|| align=right|14,2|| align=right|2,625|| align=right|0,126|| align=right|10,74|| align=right|4,251||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91017)||1998 DA16|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,183|| align=right|10,89|| align=right|4,102||MBA||25. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91018)||1998 DA20|| align=right|15,9|| align=right|2,469|| align=right|0,167|| align=right|2,85|| align=right|3,879||MBA||20. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91019)||1998 DK20|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,174|| align=right|2,36|| align=right|3,756||MBA||26. února 1998||Blauvac||R. Roy
|-
|(91020)||1998 DQ22|| align=right|15,7|| align=right|2,620|| align=right|0,065|| align=right|2,75|| align=right|4,240||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91021)||1998 DQ28|| align=right|14,1|| align=right|2,648|| align=right|0,173|| align=right|10,60|| align=right|4,309||MBA||26. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91022)||1998 DV31|| align=right|13,7|| align=right|2,618|| align=right|0,237|| align=right|11,57|| align=right|4,235||MBA||19. února 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(91023)||1998 DQ32|| align=right|14,9|| align=right|2,587|| align=right|0,212|| align=right|9,73|| align=right|4,159||MBA||23. února 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91024)||1998 DA33|| align=right|15,0|| align=right|2,662|| align=right|0,065|| align=right|4,64|| align=right|4,342||MBA||28. února 1998||Piszkesteto||K. Sarneczky; L. Kiss
|-
|(91025)||1998 DJ34|| align=right|14,3|| align=right|2,542|| align=right|0,104|| align=right|13,14|| align=right|4,052||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91026)||1998 DS34|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,118|| align=right|11,33|| align=right|4,207||MBA||27. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91027)||1998 DM35|| align=right|15,0|| align=right|2,431|| align=right|0,175|| align=right|5,14|| align=right|3,789||MBA||26. února 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(91028)||1998 DU37|| align=right|15,4|| align=right|2,620|| align=right|0,266|| align=right|2,82|| align=right|4,240||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91029)||1998 EY|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,196|| align=right|4,72|| align=right|4,056||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91030)||1998 EV2|| align=right|14,7|| align=right|2,801|| align=right|0,114|| align=right|24,73|| align=right|4,688||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91031)||1998 EX2|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,147|| align=right|11,33|| align=right|4,576||MBA||2. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91032)||1998 EA11|| align=right|16,1|| align=right|2,461|| align=right|0,215|| align=right|5,50|| align=right|3,861||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91033)||1998 ES19|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,098|| align=right|7,42|| align=right|4,194||MBA||3. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91034)||1998 EH21|| align=right|16,1|| align=right|1,901|| align=right|0,067|| align=right|21,93|| align=right|2,620||MBA||1. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91035)||1998 EM21|| align=right|14,5|| align=right|2,672|| align=right|0,091|| align=right|12,70|| align=right|4,366||MBA||5. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91036)||1998 FC5|| align=right|16,3|| align=right|1,901|| align=right|0,044|| align=right|22,95|| align=right|2,620||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91037)||1998 FF5|| align=right|16,0|| align=right|1,913|| align=right|0,058|| align=right|20,11|| align=right|2,646||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91038)||1998 FW8|| align=right|15,2|| align=right|2,742|| align=right|0,128|| align=right|6,95|| align=right|4,540||MBA||22. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91039)||1998 FA10|| align=right|14,2|| align=right|2,671|| align=right|0,045|| align=right|15,79|| align=right|4,364||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91040)||1998 FD14|| align=right|14,4|| align=right|2,680|| align=right|0,050|| align=right|2,88|| align=right|4,386||MBA||25. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91041)||1998 FG14|| align=right|15,9|| align=right|1,915|| align=right|0,042|| align=right|22,42|| align=right|2,650||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91042)||1998 FF15|| align=right|14,4|| align=right|2,622|| align=right|0,115|| align=right|9,52|| align=right|4,246||MBA||26. března 1998||Kleť||Klet
|-
|(91043)||1998 FG15|| align=right|16,0|| align=right|1,925|| align=right|0,053|| align=right|20,29|| align=right|2,671||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91044)||1998 FX15|| align=right|17,2|| align=right|1,860|| align=right|0,128|| align=right|23,84|| align=right|2,535||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91045)||1998 FA27|| align=right|14,1|| align=right|2,645|| align=right|0,075|| align=right|7,02|| align=right|4,302||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91046)||1998 FT29|| align=right|15,4|| align=right|2,611|| align=right|0,130|| align=right|8,10|| align=right|4,218||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91047)||1998 FT30|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,171|| align=right|5,81|| align=right|4,056||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91048)||1998 FO31|| align=right|15,1|| align=right|2,518|| align=right|0,100|| align=right|3,17|| align=right|3,995||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91049)||1998 FN32|| align=right|13,8|| align=right|2,652|| align=right|0,120|| align=right|14,27|| align=right|4,317||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91050)||1998 FU32|| align=right|15,0|| align=right|2,590|| align=right|0,069|| align=right|4,40|| align=right|4,167||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91051)||1998 FA34|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,031|| align=right|6,48|| align=right|4,131||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91052)||1998 FW38|| align=right|15,4|| align=right|2,564|| align=right|0,109|| align=right|4,21|| align=right|4,104||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91053)||1998 FE42|| align=right|15,1|| align=right|2,746|| align=right|0,095|| align=right|4,11|| align=right|4,549||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91054)||1998 FB48|| align=right|14,0|| align=right|2,674|| align=right|0,112|| align=right|4,89|| align=right|4,371||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91055)||1998 FD49|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,128|| align=right|13,37|| align=right|4,110||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91056)||1998 FG49|| align=right|14,9|| align=right|2,814|| align=right|0,140|| align=right|13,13|| align=right|4,720||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91057)||1998 FR50|| align=right|15,3|| align=right|2,584|| align=right|0,191|| align=right|11,93|| align=right|4,152||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91058)||1998 FU50|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,113|| align=right|13,68|| align=right|4,217||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91059)||1998 FE51|| align=right|15,3|| align=right|2,758|| align=right|0,098|| align=right|12,54|| align=right|4,579||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91060)||1998 FS51|| align=right|15,0|| align=right|2,712|| align=right|0,041|| align=right|6,55|| align=right|4,465||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91061)||1998 FN61|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,135|| align=right|23,44|| align=right|4,106||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91062)||1998 FH62|| align=right|15,7|| align=right|2,598|| align=right|0,126|| align=right|2,13|| align=right|4,186||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91063)||1998 FX62|| align=right|14,2|| align=right|2,637|| align=right|0,114|| align=right|13,32|| align=right|4,282||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91064)||1998 FL63|| align=right|15,1|| align=right|2,544|| align=right|0,075|| align=right|3,39|| align=right|4,056||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91065)||1998 FM66|| align=right|14,1|| align=right|2,615|| align=right|0,101|| align=right|13,71|| align=right|4,227||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91066)||1998 FP66|| align=right|13,4|| align=right|2,638|| align=right|0,197|| align=right|12,74|| align=right|4,284||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91067)||1998 FC67|| align=right|14,8|| align=right|2,609|| align=right|0,108|| align=right|14,13|| align=right|4,214||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91068)||1998 FP68|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,057|| align=right|13,99|| align=right|4,306||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91069)||1998 FK70|| align=right|14,9|| align=right|2,538|| align=right|0,217|| align=right|9,37|| align=right|4,042||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91070)||1998 FO71|| align=right|13,7|| align=right|2,675|| align=right|0,126|| align=right|12,40|| align=right|4,373||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91071)||1998 FY76|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,189|| align=right|6,21|| align=right|4,106||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91072)||1998 FC77|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,171|| align=right|4,80|| align=right|4,385||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91073)||1998 FN78|| align=right|13,6|| align=right|2,647|| align=right|0,129|| align=right|13,58|| align=right|4,306||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91074)||1998 FT90|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,088|| align=right|13,61|| align=right|4,144||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91075)||1998 FT96|| align=right|14,8|| align=right|2,578|| align=right|0,120|| align=right|10,75|| align=right|4,140||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91076)||1998 FU105|| align=right|15,4|| align=right|2,637|| align=right|0,128|| align=right|11,52|| align=right|4,281||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91077)||1998 FN106|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,090|| align=right|13,36|| align=right|4,350||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91078)||1998 FX106|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,153|| align=right|11,21|| align=right|4,506||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91079)||1998 FB107|| align=right|15,4|| align=right|2,651|| align=right|0,139|| align=right|15,09|| align=right|4,316||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91080)||1998 FX107|| align=right|14,4|| align=right|2,660|| align=right|0,136|| align=right|10,95|| align=right|4,338||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91081)||1998 FR109|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,135|| align=right|6,64|| align=right|4,078||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91082)||1998 FA110|| align=right|14,9|| align=right|2,567|| align=right|0,210|| align=right|10,67|| align=right|4,113||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91083)||1998 FR110|| align=right|15,5|| align=right|2,682|| align=right|0,068|| align=right|7,28|| align=right|4,392||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91084)||1998 FT118|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,211|| align=right|6,81|| align=right|4,069||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91085)||1998 FK119|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,104|| align=right|12,33|| align=right|4,150||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91086)||1998 FF120|| align=right|15,9|| align=right|2,551|| align=right|0,120|| align=right|13,16|| align=right|4,073||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91087)||1998 FO120|| align=right|14,9|| align=right|2,660|| align=right|0,137|| align=right|11,88|| align=right|4,337||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91088)||1998 FQ120|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,066|| align=right|13,74|| align=right|4,282||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91089)||1998 FW126|| align=right|15,4|| align=right|2,578|| align=right|0,157|| align=right|15,27|| align=right|4,139||MBA||24. března 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91090)||1998 FG127|| align=right|16,1|| align=right|1,917|| align=right|0,049|| align=right|19,84|| align=right|2,653||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91091)||1998 FD129|| align=right|15,8|| align=right|1,916|| align=right|0,066|| align=right|18,78|| align=right|2,652||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91092)||1998 FA135|| align=right|15,2|| align=right|2,707|| align=right|0,101|| align=right|3,95|| align=right|4,453||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91093)||1998 GS|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,122|| align=right|14,50|| align=right|4,277||MBA||3. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91094)||1998 GF7|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,091|| align=right|14,46|| align=right|4,264||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91095)||1998 GZ8|| align=right|15,1|| align=right|2,592|| align=right|0,199|| align=right|14,91|| align=right|4,171||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91096)||1998 GK11|| align=right|15,5|| align=right|2,461|| align=right|0,191|| align=right|13,70|| align=right|3,860||MBA||15. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91097)||1998 GK12|| align=right|15,7|| align=right|2,625|| align=right|0,120|| align=right|7,22|| align=right|4,252||MBA||2. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91098)||1998 HB3|| align=right|16,5|| align=right|1,916|| align=right|0,086|| align=right|23,31|| align=right|2,651||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91099)||1998 HK7|| align=right|13,7|| align=right|2,339|| align=right|0,285|| align=right|22,71|| align=right|3,577||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91100)||1998 HK14|| align=right|14,4|| align=right|2,717|| align=right|0,104|| align=right|27,86|| align=right|4,478||MBA||25. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91101)||1998 HK15|| align=right|14,9|| align=right|2,667|| align=right|0,192|| align=right|14,38|| align=right|4,354||MBA||20. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91102)||1998 HL19|| align=right|14,9|| align=right|2,579|| align=right|0,074|| align=right|12,26|| align=right|4,140||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91103)||1998 HG21|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,148|| align=right|3,23|| align=right|4,182||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91104)||1998 HH25|| align=right|15,8|| align=right|2,789|| align=right|0,055|| align=right|6,41|| align=right|4,657||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91105)||1998 HP25|| align=right|15,9|| align=right|2,795|| align=right|0,036|| align=right|4,83|| align=right|4,673||MBA||18. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91106)||1998 HF29|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,153|| align=right|3,34|| align=right|4,242||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91107)||1998 HY34|| align=right|14,7|| align=right|2,750|| align=right|0,110|| align=right|12,63|| align=right|4,561||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91108)||1998 HX37|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,149|| align=right|13,97|| align=right|4,234||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91109)||1998 HG38|| align=right|13,5|| align=right|2,561|| align=right|0,027|| align=right|15,54|| align=right|4,099||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91110)||1998 HF45|| align=right|14,4|| align=right|2,548|| align=right|0,181|| align=right|6,25|| align=right|4,067||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91111)||1998 HU47|| align=right|13,3|| align=right|2,696|| align=right|0,052|| align=right|10,74|| align=right|4,426||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91112)||1998 HJ52|| align=right|14,1|| align=right|2,570|| align=right|0,164|| align=right|7,80|| align=right|4,120||MBA||25. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(91113)||1998 HA53|| align=right|13,5|| align=right|2,540|| align=right|0,151|| align=right|16,18|| align=right|4,047||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91114)||1998 HF60|| align=right|14,6|| align=right|2,856|| align=right|0,150|| align=right|14,69|| align=right|4,826||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91115)||1998 HB73|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,042|| align=right|4,90|| align=right|4,583||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91116)||1998 HD75|| align=right|16,0|| align=right|2,779|| align=right|0,045|| align=right|2,12|| align=right|4,631||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91117)||1998 HT79|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,038|| align=right|2,36|| align=right|4,670||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91118)||1998 HU88|| align=right|15,7|| align=right|2,731|| align=right|0,051|| align=right|4,11|| align=right|4,513||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91119)||1998 HV88|| align=right|15,4|| align=right|2,747|| align=right|0,094|| align=right|8,78|| align=right|4,551||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91120)||1998 HR99|| align=right|15,2|| align=right|2,721|| align=right|0,065|| align=right|4,89|| align=right|4,487||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91121)||1998 HS105|| align=right|14,1|| align=right|2,727|| align=right|0,152|| align=right|12,48|| align=right|4,501||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91122)||1998 HE112|| align=right|14,3|| align=right|2,640|| align=right|0,228|| align=right|13,74|| align=right|4,288||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91123)||1998 HP114|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,013|| align=right|15,63|| align=right|4,258||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91124)||1998 HA118|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,166|| align=right|8,90|| align=right|4,682||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91125)||1998 HT118|| align=right|14,6|| align=right|2,648|| align=right|0,123|| align=right|14,03|| align=right|4,308||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91126)||1998 HZ120|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,117|| align=right|13,58|| align=right|4,349||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91127)||1998 HY122|| align=right|14,5|| align=right|2,744|| align=right|0,066|| align=right|11,01|| align=right|4,545||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91128)||1998 HV133|| align=right|15,1|| align=right|2,682|| align=right|0,044|| align=right|5,47|| align=right|4,391||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91129)||1998 HT135|| align=right|15,3|| align=right|2,653|| align=right|0,071|| align=right|8,83|| align=right|4,321||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91130)||1998 HQ142|| align=right|14,4|| align=right|2,706|| align=right|0,057|| align=right|6,92|| align=right|4,451||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91131)||1998 HX144|| align=right|14,0|| align=right|2,657|| align=right|0,091|| align=right|18,69|| align=right|4,331||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91132)||1998 HL150|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,057|| align=right|4,11|| align=right|4,443||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91133)||1998 HK151|| align=right|7,6|| align=right|39,66|| align=right|0,234|| align=right|5,94|| align=right|250||PLT||28. dubna 1998||Mauna Kea||Mauna Kea
|-
|(91134)||1998 HC154|| align=right|14,1|| align=right|2,747|| align=right|0,147|| align=right|13,65|| align=right|4,553||MBA||29. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91135)||1998 HC155|| align=right|14,7|| align=right|2,693|| align=right|0,090|| align=right|2,27|| align=right|4,418||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91136)||1998 KK6|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,221|| align=right|29,18|| align=right|4,227||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91137)||1998 KD29|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,117|| align=right|14,59|| align=right|4,054||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91138)||1998 KO30|| align=right|14,8|| align=right|2,654|| align=right|0,150|| align=right|5,88|| align=right|4,322||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91139)||1998 KL47|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,100|| align=right|13,75|| align=right|4,128||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91140)||1998 LW1|| align=right|14,6|| align=right|2,747|| align=right|0,056|| align=right|9,30|| align=right|4,553||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91141)||1998 LF3|| align=right|13,5|| align=right|2,601|| align=right|0,189|| align=right|29,95|| align=right|4,194||MBA||3. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91142)||1998 MP2|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,039|| align=right|10,70|| align=right|5,170||MBA||20. června 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91143)||1998 MC6|| align=right|15,3|| align=right|2,897|| align=right|0,039|| align=right|2,98|| align=right|4,930||MBA||19. června 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91144)||1998 MK34|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,257|| align=right|9,13|| align=right|5,365||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91145)||1998 OX|| align=right|14,4|| align=right|3,105|| align=right|0,079|| align=right|9,43|| align=right|5,471||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91146)||1998 OA1|| align=right|14,4|| align=right|3,042|| align=right|0,126|| align=right|7,98|| align=right|5,305||MBA||20. července 1998||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(91147)||1998 OM2|| align=right|14,4|| align=right|3,148|| align=right|0,022|| align=right|1,77|| align=right|5,583||MBA||16. července 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91148)||1998 OY2|| align=right|13,7|| align=right|3,130|| align=right|0,132|| align=right|14,63|| align=right|5,537||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91149)||1998 PS|| align=right|15,3|| align=right|3,128|| align=right|0,189|| align=right|1,31|| align=right|5,532||MBA||15. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(91150)||1998 QA30|| align=right|14,9|| align=right|3,090|| align=right|0,166|| align=right|15,88|| align=right|5,432||MBA||26. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91151)||1998 QJ39|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,192|| align=right|17,03|| align=right|5,557||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91152)||1998 QW41|| align=right|13,5|| align=right|3,124|| align=right|0,164|| align=right|18,07|| align=right|5,521||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91153)||1998 QP44|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,180|| align=right|1,07|| align=right|5,631||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91154)||1998 QM50|| align=right|15,3|| align=right|3,165|| align=right|0,193|| align=right|8,06|| align=right|5,630||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91155)||1998 QW50|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,208|| align=right|15,52|| align=right|5,620||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91156)||1998 QS60|| align=right|14,1|| align=right|3,202|| align=right|0,084|| align=right|11,32|| align=right|5,729||MBA||31. srpna 1998||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(91157)||1998 QG62|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,061|| align=right|9,90|| align=right|5,351||MBA||26. srpna 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91158)||1998 QG70|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,093|| align=right|14,66|| align=right|5,627||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91159)||1998 QA73|| align=right|14,3|| align=right|3,175|| align=right|0,297|| align=right|17,58|| align=right|5,657||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91160)||1998 QJ74|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,072|| align=right|14,42|| align=right|5,610||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91161)||1998 QN74|| align=right|14,5|| align=right|3,150|| align=right|0,175|| align=right|27,72|| align=right|5,590||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91162)||1998 QX75|| align=right|14,0|| align=right|3,124|| align=right|0,156|| align=right|17,86|| align=right|5,521||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91163)||1998 QZ82|| align=right|12,9|| align=right|3,231|| align=right|0,043|| align=right|20,13|| align=right|5,806||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91164)||1998 QE84|| align=right|13,2|| align=right|3,171|| align=right|0,029|| align=right|14,57|| align=right|5,645||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91165)||1998 QF84|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,142|| align=right|14,15|| align=right|5,553||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91166)||1998 QT84|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,205|| align=right|13,67|| align=right|5,337||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91167)||1998 QM85|| align=right|15,0|| align=right|3,161|| align=right|0,087|| align=right|13,43|| align=right|5,619||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91168)||1998 QA86|| align=right|13,8|| align=right|3,171|| align=right|0,092|| align=right|15,42|| align=right|5,645||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91169)||1998 QT108|| align=right|14,4|| align=right|3,137|| align=right|0,145|| align=right|4,85|| align=right|5,556||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91170)||1998 QS109|| align=right|14,8|| align=right|3,105|| align=right|0,170|| align=right|0,81|| align=right|5,470||MBA||21. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(91171)||1998 QG110|| align=right|14,0|| align=right|3,179|| align=right|0,129|| align=right|12,93|| align=right|5,668||MBA||23. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91172)||1998 RG5|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,073|| align=right|9,75|| align=right|5,651||MBA||15. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91173)||1998 RN7|| align=right|14,9|| align=right|3,043|| align=right|0,108|| align=right|9,71|| align=right|5,307||MBA||12. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91174)||1998 RC18|| align=right|13,5|| align=right|3,063|| align=right|0,311|| align=right|12,28|| align=right|5,359||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91175)||1998 RX18|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,240|| align=right|17,17|| align=right|5,523||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91176)||1998 RE19|| align=right|13,7|| align=right|3,081|| align=right|0,123|| align=right|15,66|| align=right|5,406||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91177)||1998 RJ22|| align=right|14,5|| align=right|3,190|| align=right|0,140|| align=right|4,99|| align=right|5,696||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91178)||1998 RV23|| align=right|14,2|| align=right|3,173|| align=right|0,157|| align=right|4,83|| align=right|5,652||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91179)||1998 RR26|| align=right|14,7|| align=right|3,085|| align=right|0,114|| align=right|9,12|| align=right|5,419||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91180)||1998 RS34|| align=right|15,3|| align=right|3,181|| align=right|0,189|| align=right|2,58|| align=right|5,671||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91181)||1998 RV38|| align=right|14,2|| align=right|3,089|| align=right|0,131|| align=right|15,56|| align=right|5,429||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91182)||1998 RO49|| align=right|15,1|| align=right|3,267|| align=right|0,255|| align=right|1,48|| align=right|5,904||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91183)||1998 RZ49|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,167|| align=right|13,23|| align=right|5,421||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91184)||1998 RA51|| align=right|15,0|| align=right|3,206|| align=right|0,075|| align=right|5,47|| align=right|5,740||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91185)||1998 RM57|| align=right|14,3|| align=right|3,198|| align=right|0,185|| align=right|1,48|| align=right|5,719||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91186)||1998 RO66|| align=right|13,7|| align=right|3,092|| align=right|0,188|| align=right|7,08|| align=right|5,437||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91187)||1998 RW66|| align=right|13,8|| align=right|3,124|| align=right|0,213|| align=right|16,41|| align=right|5,521||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91188)||1998 RP77|| align=right|14,6|| align=right|3,179|| align=right|0,190|| align=right|8,22|| align=right|5,668||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91189)||1998 SM1|| align=right|13,6|| align=right|3,216|| align=right|0,161|| align=right|33,86|| align=right|5,767||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91190)||1998 SV49|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,095|| align=right|4,82|| align=right|5,795||MBA||29. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91191)||1998 SE55|| align=right|12,8|| align=right|3,219|| align=right|0,048|| align=right|14,51|| align=right|5,774||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91192)||1998 SA58|| align=right|13,5|| align=right|3,181|| align=right|0,143|| align=right|17,33|| align=right|5,674||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91193)||1998 ST76|| align=right|14,1|| align=right|3,153|| align=right|0,128|| align=right|20,72|| align=right|5,598||MBA||19. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91194)||1998 SB85|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,072|| align=right|16,32|| align=right|5,562||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91195)||1998 SC90|| align=right|13,8|| align=right|3,193|| align=right|0,088|| align=right|4,31|| align=right|5,704||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91196)||1998 SV107|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,188|| align=right|8,06|| align=right|5,734||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91197)||1998 SD115|| align=right|14,3|| align=right|3,150|| align=right|0,112|| align=right|11,70|| align=right|5,590||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91198)||1998 SS137|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,139|| align=right|4,90|| align=right|5,753||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91199)||1998 SS147|| align=right|12,9|| align=right|3,236|| align=right|0,057|| align=right|22,10|| align=right|5,819||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(91200)||1998 SM153|| align=right|13,8|| align=right|3,219|| align=right|0,136|| align=right|26,83|| align=right|5,775||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91201)||1998 SC162|| align=right|13,6|| align=right|3,196|| align=right|0,086|| align=right|16,93|| align=right|5,712||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91202)||1998 SY170|| align=right|14,2|| align=right|3,115|| align=right|0,095|| align=right|9,39|| align=right|5,498||MBA||25. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(91203)||1998 UE18|| align=right|16,7|| align=right|2,219|| align=right|0,058|| align=right|6,48|| align=right|3,306||MBA||19. října 1998||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(91204)||1998 UW32|| align=right|13,1|| align=right|3,148|| align=right|0,183|| align=right|11,78|| align=right|5,586||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91205)||1998 US43|| align=right|7,9|| align=right|39,13|| align=right|0,130|| align=right|10,63|| align=right|245||PLT||22. října 1998||Kitt Peak||M. W. Buie
|-
|(91206)||1998 WY7|| align=right|15,7|| align=right|2,174|| align=right|0,185|| align=right|7,14|| align=right|3,205||MBA||24. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91207)||1998 XW27|| align=right|13,6|| align=right|3,189|| align=right|0,140|| align=right|10,00|| align=right|5,695||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91208)||1998 XO58|| align=right|16,2|| align=right|2,245|| align=right|0,135|| align=right|6,17|| align=right|3,362||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91209)||1998 XH72|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,120|| align=right|7,96|| align=right|3,289||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(91210)||1998 XS96|| align=right|16,9|| align=right|2,173|| align=right|0,278|| align=right|2,27|| align=right|3,203||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(91211)||1998 YJ2|| align=right|15,3|| align=right|2,277|| align=right|0,079|| align=right|5,88|| align=right|3,434||MBA||17. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(91212)||1998 YQ7|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,149|| align=right|27,07|| align=right|3,548||MBA||24. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(91213)||1998 YZ7|| align=right|16,6|| align=right|2,177|| align=right|0,172|| align=right|4,53|| align=right|3,211||MBA||22. prosince 1998||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(91214) Diclemente||1998 YB10|| align=right|16,7|| align=right|2,182|| align=right|0,070|| align=right|2,71|| align=right|3,222||MBA||23. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(91215)||1999 AN|| align=right|15,7|| align=right|2,375|| align=right|0,151|| align=right|2,34|| align=right|3,659||MBA||5. ledna 1999||Ondřejov||L. Šarounová; L. Vašta
|-
|(91216)||1999 AU3|| align=right|15,3|| align=right|2,278|| align=right|0,121|| align=right|7,14|| align=right|3,437||MBA||10. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91217)||1999 AM4|| align=right|14,8|| align=right|2,153|| align=right|0,052|| align=right|4,27|| align=right|3,158||MBA||11. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91218)||1999 AM5|| align=right|14,6|| align=right|2,269|| align=right|0,131|| align=right|9,54|| align=right|3,417||MBA||10. ledna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(91219)||1999 AN7|| align=right|15,9|| align=right|2,195|| align=right|0,112|| align=right|2,69|| align=right|3,251||MBA||11. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91220)||1999 AA8|| align=right|14,7|| align=right|2,335|| align=right|0,202|| align=right|6,74|| align=right|3,567||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91221)||1999 AM15|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,118|| align=right|5,30|| align=right|3,460||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91222)||1999 AH16|| align=right|16,4|| align=right|2,339|| align=right|0,173|| align=right|1,91|| align=right|3,577||MBA||9. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91223)||1999 AK20|| align=right|16,2|| align=right|2,425|| align=right|0,135|| align=right|2,25|| align=right|3,776||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(91224)||1999 BH|| align=right|16,0|| align=right|2,204|| align=right|0,142|| align=right|2,20|| align=right|3,272||MBA||16. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91225)||1999 BL3|| align=right|16,0|| align=right|2,386|| align=right|0,118|| align=right|2,06|| align=right|3,684||MBA||20. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(91226)||1999 BK7|| align=right|15,7|| align=right|2,335|| align=right|0,121|| align=right|2,73|| align=right|3,567||MBA||22. ledna 1999||Kleť||Klet
|-
|(91227)||1999 BG9|| align=right|16,1|| align=right|2,237|| align=right|0,284|| align=right|1,33|| align=right|3,345||MBA||22. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91228)||1999 BG13|| align=right|15,1|| align=right|2,206|| align=right|0,080|| align=right|4,31|| align=right|3,276||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91229)||1999 BN15|| align=right|14,8|| align=right|2,327|| align=right|0,166|| align=right|8,95|| align=right|3,548||MBA||26. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91230)||1999 BK16|| align=right|14,7|| align=right|2,236|| align=right|0,100|| align=right|7,56|| align=right|3,343||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91231)||1999 BP24|| align=right|14,7|| align=right|2,130|| align=right|0,030|| align=right|2,21|| align=right|3,108||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91232)||1999 BE25|| align=right|15,3|| align=right|2,236|| align=right|0,118|| align=right|6,68|| align=right|3,343||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91233)||1999 CL1|| align=right|15,8|| align=right|2,319|| align=right|0,141|| align=right|5,80|| align=right|3,532||MBA||6. února 1999||Dynic||Y. Ikari
|-
|(91234)||1999 CN1|| align=right|15,1|| align=right|2,322|| align=right|0,120|| align=right|7,16|| align=right|3,537||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91235)||1999 CQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,246|| align=right|0,098|| align=right|5,02|| align=right|3,365||MBA||7. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(91236)||1999 CP4|| align=right|15,8|| align=right|2,372|| align=right|0,107|| align=right|3,34|| align=right|3,652||MBA||6. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(91237)||1999 CY7|| align=right|14,0|| align=right|2,292|| align=right|0,197|| align=right|26,93|| align=right|3,470||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91238)||1999 CB9|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,110|| align=right|3,74|| align=right|3,275||MBA||13. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91239)||1999 CA10|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,144|| align=right|3,02|| align=right|3,667||MBA||15. února 1999||Baton Rouge||Baton Rouge
|-
|(91240)||1999 CM27|| align=right|16,0|| align=right|2,219|| align=right|0,111|| align=right|5,36|| align=right|3,306||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91241)||1999 CY28|| align=right|16,6|| align=right|2,360|| align=right|0,147|| align=right|2,49|| align=right|3,624||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91242)||1999 CX32|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,124|| align=right|8,40|| align=right|3,491||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91243)||1999 CO33|| align=right|16,6|| align=right|2,379|| align=right|0,160|| align=right|2,70|| align=right|3,669||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91244)||1999 CP33|| align=right|16,1|| align=right|2,298|| align=right|0,133|| align=right|0,11|| align=right|3,483||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91245)||1999 CN34|| align=right|15,6|| align=right|2,411|| align=right|0,110|| align=right|1,49|| align=right|3,742||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91246)||1999 CE35|| align=right|15,4|| align=right|2,315|| align=right|0,191|| align=right|5,72|| align=right|3,523||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91247)||1999 CM40|| align=right|15,1|| align=right|2,220|| align=right|0,130|| align=right|6,45|| align=right|3,307||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91248)||1999 CC44|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,229|| align=right|6,34|| align=right|3,548||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91249)||1999 CQ44|| align=right|15,4|| align=right|2,415|| align=right|0,075|| align=right|7,96|| align=right|3,751||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(91250)||1999 CZ46|| align=right|15,7|| align=right|2,377|| align=right|0,106|| align=right|2,87|| align=right|3,663||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek